Serpula dentata är en ringmaskart som beskrevs av Lamarck in Chenu 1842. Serpula dentata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
dentata